Empirica  steht für:

 die wissenschaftliche Zeitschrift  Empirica - Journal of European Economics der  Springer Nature Group
 das Institut empirica, einem wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Forschungs- und Beratungsinstitut in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft